В парному розряді жіночого тенісного турніру US Indoors 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Біллі Джин Кінг і Шерон Волш виграли титул, у фіналі перемігши пару Кеті Джордан і Барбара Поттер 3–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

 Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
 Біллі Джин Кінг /  Шерон Волш (чемпіонки)

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Кеті Джордан /  Барбара Поттер (фінал)

Основна сітка

Посилання 

US Indoors